Ciriaco o Ciríaco puede hacer referencia a:

Personas
 Ciriaco (nombre), nombre propio de varón.

Además

 Ciríaco (Río Grande del Sur), municipio del Estado de Río Grande del Sur, Brasil.
 Bajío del Ciriaco, localidad del municipio de Santo Domingo, Estado de San Luis de Potosí, México.
 Casa Ciriaco, famosa tasca madrileña.
 Cerro El Ciriaco, colina en el Estado de Chihuahua, México.
 Ciriaco Zaragoza, localidad del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco, México.
 Isla Ciriaco, Venezuela.
 Paso Ciriaco, paso en el Estado de Corrientes, Argentina.